Trust signifie confiance en anglais et désigne plusieurs choses suivant son contexte :

Philosophie politique 
 Doctrine du trust : doctrine selon laquelle les sujets peuvent renverser le gouvernement quand ce dernier n'assure plus la liberté de ses sujets ni leur propriété individuelle.

Économie 
 Trust, une entreprise ayant un monopole
 , loi américaine visant à empêcher les abus des sociétés détenant un monopole

Informatique 
 Trust est une marque de périphériques informatiques

Droit 

 Trust, notion fondamentale du droit anglais, par laquelle la propriété d'un bien, détenue par son fondateur (settlor), est confiée à un détenteur (trustee), à charge pour lui de l'administrer pour le compte d'un bénéficiaire (beneficiary) ;
 En droit canadien, l'expression fiducie de revenu d'entreprise prend un sens technique spécifique (voir l'article fiducie) ;
 En droit français, le mot fiducie a été créé en 2007 pour désigner une structure juridique dont le fonctionnement est très éloigné du trust en droit anglais.

Musique

Artiste 
 , groupe de nu metal américain ;
 , groupe de hard rock français ;
 , duo canadien de musique new wave ;
 , groupe pop belge.

Album 
 , premier album du groupe de hard rock français Trust sorti en 1979 ;
 , album de  sorti en 1992 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Adema présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de L'Arc-en-Ciel présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Ayumi Hamasaki présente sur l'album A Song for XX sorti le  ;
 , chanson de Brother Beyond présente sur l'album  sorti en 1989 ;
 , chanson de The Cure présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Keyshia Cole et Monica présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de KMFDM présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Megadeth présente sur l'album Cryptic Writings sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Pharcyde présente sur l'album Plain Rap sorti le  ;
 , chanson de Prince présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Thrice présente sur l'album The Illusion of Safety sorti le .

Générique 

 Trust est un générique de la première saison de la série animée Vandread.

Télévision 

 , série télévisée britannique créée par Simon Block diffusée en 2003 sur BBC One ;
 , titre original de Question de confiance,  de la  de .
 , série télévisée américaine créée par Simon Beaufoy diffusée depuis le 2018 sur FX.

Cinéma 

 , drame muet américain de  sorti le  ;
 The Trust (Le Casse), film d' et  sorti en 2016 ;
 , titre original de , comédie romantique d' sortie en 1991 ;
 , film américain de David Schwimmer sorti le  ;
 Trust, film américain de Brian DeCubellis sorti en 2021.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre